Bellinghen ist Namensbestandteil von

 Jean-Paul Van Bellinghen
 Thomas von Cantimpré (Thomas van Bellinghen)